Furkan ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft.

Namensträger

Vorname 

 Furkan Alakmak (* 1991), niederländischer Fußballspieler
 Furkan Aldemir (* 1991), türkischer Basketballspieler
 Furkan Aydın (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Furkan Çil (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Furkan Deniz (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Furkan Kaçar (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Furkan Kızılay (* 1990), türkischer Schauspieler und Musiker
 Furkan Korkmaz (* 1997), türkischer Basketballspieler
 Furkan Ölçer (* 1956), türkischer Fußballspieler
 Furkan Özçal (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Furkan Şeker (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Furkan Ünver (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Furkan Yaman (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Furkan Yigit (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Furkan Zorba (* 1998), türkisch-deutscher Fußballspieler

Familienname 
 Ertuğrul Furkan (* 1989), türkischer Fußballtorhüter

Weiteres 
 Al-Furqān, 25. Sure des Korans

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname